John Waters – opinionista e scrittore irlandese nato nel 1955
 John Waters – regista cinematografico americano (1893-1965)
 John Waters – regista cinematografico americano nato nel 1946
 John Waters – attore australiano nato nel 1948